Гео́ргий Алекса́ндрович Мин (, Санкт-Петербург — , станция Новый Петергоф) — свитский генерал-майор (07.01.1906), командир лейб-гвардии Семёновского полка, активный участник подавления революции 1905 года.

Биография 
Родился в 1855 году в семье генерал-лейтенанта Александра Егоровича Мина (1822—1889), русского дворянина, отец которого, Георг Мин (1757—1830), был приглашён Д. М. Полторацким в Россию из Шотландии в качестве инженера игольного завода в Истье Рязанской губернии.

В 1872 году он окончил 1-ю Петербургскую классическую гимназию.

С 8 октября 1874 года — вольноопределяющийся 2-го разряда в лейб-гвардии Семёновском полку. После того, как он успешно сдал экзамен на офицера при 2-м Константиновском училище 30 июня 1876 года был произведён в чин прапорщика. Участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 гг. С 30.08.1877 — подпоручик, с 08.04.1884 — поручик, с 30.08.1887 — штабс-капитан, с 28.03.1893 — капитан. Командовал 5-й ротой и ротой Его Величества, затем 4-м батальоном (1898—1904) Семёновского полка. Был произведён 6 декабря 1898 года в полковники.

В период 12.12.1902—05.12.1904 командовал 12-м Астраханским гренадерским полком (Москва). С 5.12.1904 — командующий, с 07.01.1906 — командир лейб-гвардии Семёновского полка.

Когда в начале декабря Московский генерал-губернатор Дубасов понял, что с восстанием ему не справиться и просил прислать из Петербурга бригаду, командующий войсками Петербургского военного округа великий князь Николай Николаевич хотел отказать, но император Николай II приказал отправить в Москву вместо бригады Семёновский полк.

Со своим полком Мин энергично участвовал в подавлении московского восстания в декабре 1905 года. 15 декабря Мин с полком прибыл в Москву. Получив указания от Дубасова, Мин отправил третий батальон полка под командованием полковника Римана на Московско-Казанскую железную дорогу для ликвидации восстания там, а сам с остальными тремя батальонами и полубатареей лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады, прибывшей вместе с полком, немедленно перешёл к боевым действиям в районе Пресни, где ликвидировал центр восстания. По утверждению советских историков, Мин издал приказ подчинённым: «Арестованных не иметь, пощады не давать». Из расстрелянных наиболее известны эсер, руководитель боевой дружины Казанской железной дороги Алексей Ухтомский и член РСПРП, организатор боевой дружины Даниловского сахарорафинадного завода Фёдор Мантулин. 

За свои действия в Москве Мин заслужил особую похвалу императора Николая II, в 1906 году был произведён в генерал-майоры с зачислением в Свиту, в апреле получил денежную премию «с присовокуплением царского поцелуя».

Георгий Александрович Мин был убеждённым монархистом и испытывал верноподданнические чувства к императору, за что не раз критиковался в либеральной и революционной прессе.

Был убит  года на глазах жены и дочери четырьмя выстрелами в спину на перроне станции Новый Петергоф эсеркой-террористкой Коноплянниковой. Был похоронен в Введенском соборе лейб-гвардии Семёновского полка.

Исключён из списков убитым (высочайшим приказом о чинах военных 18.08.1906).

Награды 
 российские

 Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (1878)
 Орден Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1878)
 Орден Святой Анны 3-й ст. (1886)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. (1894)
 Орден Святой Анны 2-й ст. (1899)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с бантом «25 лет»(1902)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (1905)
 иностранные
 Крест «За переход через Дунай» (Румыния, 1878)
 Кавалер ордена Почётного легиона (1897) Франция
 Орден Железной короны 3-й ст. (Австрия, 1898)
 Орден Благородной Бухары 2-й ст. (Бухара, 1900)
 Командор ордена Святых Маврикия и Лазаря (Италия, 1903)
 Орден Льва и Солнца 2-й ст. (Персия, 1905)

Примечания

Литература 
 
 Мин Георгий Александрович // Список генералитету по старшинству. Составлен по 1 июля 1906 года. — , 1906. — С. 1314.
 Бондаренко И. И., Климов Д. В. Жертвы политического террора в России (1901—1912) / Терроризм в России в начале XX в. (Исторический вестник. — Т. 2 [149]. — Декабрь 2012). — С. 190—215.
 Григорий Кан. Зинаида Коноплянникова и убийство генерала Г. А. Мина // «Российская история». — 2015. — № 5. — С. 99—117.
 Климаков Ю. Георгий Победоносец. Генерал Георгий Александрович Мин (1855-1906) // Воинство святого Георгия: Жизнеописания русских монархистов начала XX века / Сост. А. А. Иванов, А. Д. Степанов. СПб.: Царское Дело, 2006. С. 284-301.

Ссылки 
 Генеалогическое исследование рода Мин
 Мин Георгий Александрович

Выпускники Первой Санкт-Петербургской гимназии
Выпускники Константиновского военного училища
Генерал-майоры Свиты
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Монархисты Российской империи
Жертвы революционного террора в Российской империи
Застреленные в Российской империи
Семёновцы
Похороненные в Санкт-Петербурге
Похороненные в соборах